Paul Henry peut faire référence à :

 Paul Henry (officier de marine) (1876 - 1900), tué en Chine
 Paul-Pierre et Prosper-Mathieu Henry (1848-1905), astronome français
 Paul Henry (artiste) (1876-1958), artiste irlandais
 Paul Henry (football) (1912-1989), footballeur belge
  (1942-1993)
  (1947-), acteur britannique connu pour son rôle dans Crossroads
  (1959-), poète gallois
  (1960-)
 Paul Henry (football) (1988-), footballeur britannique

Voir aussi